Ebben a cikkben az ékjelek eddigi legteljesebb listája alapján az ékírás újasszírkorban használt jelkészlete található. Az ékjelek csoportosítása is e lista – második oszlopban közölt sorszámai – alapján történt. Borger az ékjeleket az „AŠ” (vízszintes jel) előfordulása és használata, a „DIŠ” (függőleges ékjel), a „GE23” (45°-ban elforgatott ékjel) és „U” (nagy ékjel) alapján rendezte csoportokba.

Rövidítések:
 MZL = Mesopotamisches Zeichenlexikon, Borger, 2004.
 ŠL = P. Anton Deimel Šumerisches Lexikon, 1928.
 aBZL = Altbabylonische Zeichenliste der Sumerisch-literarischen Texte sorszámai
 HeZL = Hethitisches Zeichenlexikon
 Æ = René Labat Akkád epigráfia, 1947.

A táblázatban csak a sumer és újasszír átírás szerepel, és csak az újasszír írásban használatban lévők. A sumer logogram átírása mindig álló nagybetű (SUMER), az asszír pedig dőlt betű (asszír ÁTÍRÁS).

AŠ

TAB (két AŠ)

EŠ16 (három AŠ)

GE23 (DIŠ-tenu)

U

DIŠ

Unicode-térkép

Kapcsolódó szócikkek 
 Sumer nyelv
 Akkád nyelv
 Hettita nyelv
 Asszír nyelv
 Az ékírás Unicode-jelkészlete

Jegyzetek

Források 
 Borger Sign List
sign list at sumerisches-Glossar.de  PDF file of the complete sign list with Neo-Assyrian glyphs by M. Studt, with an introduction by  R. Borger.
 Unicode 5.0 Cuneiform
 Unicode 5.0 Cuneiform Numbers
 CDLI online sign lists
 ETCSL sign list
 ePSD (electronic Pennsylvania Sumerian Dictionary)

Akkád nyelv
Mezopotámia
Az ékírás írásjelei